Trutgrundet (Bondön), een Zweeds rotseiland/zandbank behorend tot de Pite-archipel
 Trutgrundet (Bergön), een Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel